Ра́йская мухоло́вка, или длиннохвостая мухоловка () — вид птиц семейства монархов.

Описание 
Райская мухоловка длиной 19-22 см. Её голова блестяще-чёрная с хохлом, синий клюв круглый и сильный с чёрной вершиной. Радужины от тёмно-коричневого до чёрного цвета. Ноги короткие и стройные. Крылья длиной 86-92 мм.

В окраске оперения присутствует половой диморфизм. Оперение самок красновато-коричневое, горло светло-серое, брюхо светлое. Самцы меняют внешний вид в течение первых 3-х лет жизни. Молодые самцы очень похожи на самок, имеют, тем не менее, чёрное горло и синюю окантовку глаз. На 2-м году жизни у них вырастают хвостовые перья длиной до 24 см. С 3-го года жизни их оперение становится белым, а два центральных из 12 перьев хвоста удлиняются до 30 см.

На о. Борнео и, вероятно, также на о. Сумба у большинства молодых самцов после линьки оперение белого цвета.

Распространение 
Райские мухоловки распространены в густо поросших лесами областях от Туркестана до Индии, в северном и восточном Китае, и на юге до Индонезийского архипелага на островах Сумба и Алор.

Подвиды и их распространение 

С XIX столетия были описаны несколько подвидов, отличающихся от вида Corvus paradisi, который в 10-м издании своего труда «Система природы» описал Карл Линней, преимущественно оперением. Согласно его первому описанию райские мухоловки проживают в Индии. Позднее натуралисты наблюдали эту птицу в других частях Азии и описали её. Сегодня орнитологи признают следующие 13 подвидов:

 Terpsiphone paradisi leucogaster (Swainson, 1838) гнездится в западном Тянь-Шане, в Афганистане, на севере Пакистана, в северо-западной и центральной Индии, в западном и центральном Непале;
 Terpsiphone paradisi affinis (Blyth, 1846) живёт в Малайзии и Суматре;
 Terpsiphone paradisi incei (Gould, 1852) гнездится в восточном, северо-восточном и центральном Китае, в Приморском крае России и на севере Кореи;
 Terpsiphone paradisi insularis (Salvadori, 1887) живёт на острове Ниас к северо-западу от Суматры.
 Terpsiphone paradisi nicobarica (Oates, 1890) живёт на Никобарских островах.
 Terpsiphone paradisi sumbaensis (Meyer, 1894) живёт на маленьком о. Сумба.
 Terpsiphone paradisi floris (Büttikofer, 1894) живёт на островах Сумбава, Флорес, Ломблен и Алор.
 Terpsiphone paradisi procera (Richmond, 1903) живёт на о. Симёлуэ к северо-западу от Суматры.
 Terpsiphone paradisi ceylonensis (Zarudny & Härms, 1912) обитает в Шри-Ланке.
 Terpsiphone paradisi borneensis (Hartert, 1916) живёт на Борнео.
 Terpsiphone paradisi saturatior (Salomonsen, 1933) гнездится на востоке Непала и в северо-восточной Индии, на востоке Бангладеш и на севере Мьянмы. Обитающая в Малайзии популяция там не гнездится.
 Terpsiphone paradisi burmae (Salomonsen, 1933) живёт в центральном регионе Мьянмы.
 Terpsiphone paradisi indochinensis (Salomonsen, 1933) живёт на востоке Мьянмы, в Юньнань на юге Китая и мигрирует через Таиланд и Индокитай в Малайзию, Суматру и соседние острова.

Образ жизни 

Райские мухоловки питаются насекомыми, охотясь за своей добычей чаще в полёте на высоте 1-2 м над землёй. В листве они ищут насекомых очень редко.

В сухую погоду они любят купаться, слетая по нескольку раз в день к мелким ручьям еще и за тем, чтобы попить воды. После они поднимаются на ветви и принимаются ухаживать за своим оперением.

Сезон гнездования моногамных птиц начинается в Таиланде уже в начале марта и продолжается до середины июля. Первые предвестники двигающихся популяций прибывают в конце марта в непальский Тераи. Взрослые самцы привлекают взгляд своими длинными перьями, когда они неутомимо гонятся за комарами, которые в это время начинают активно размножаться. Сезон гнездования начинается здесь несколько позже -  к середине апреля - и продолжается вплоть до августа.

Уже скоро мухоловки начинают поиски подходящего места гнездования в лесах и рощах. Они осматривают высокие кусты и низкорослые деревья, подбирая защищённые от солнца и разорителей гнёзд убежища. Однажды найдя его, они энергично защищают своё место по отношению к другим гнездящимся парам в непосредственном соседстве. Чаще всего они строят свои хрупкие, хорошо замаскированные гнёзда подвешенными в развилинах на высоте 2-3 м над землёй.

Птицам нужна примерно одна неделя, чтобы построить своё конусообразное гнездо из тонких корней, мха, сухой травы и маленьких листьев, которые они скрепляют паутиной и мягко набивают внутри волокнами. Самки откладывают 3—4 бледно-розовых яйца — не больше одного яйца в день — высиживают которые оба родителя попеременно примерно 2 недели. Когда вылупляются птенцы, родители кормят их 13-14 дней в гнезде. Когда птенцы становятся самостоятельными, родители начинают с громкими призывами и пением кружить вокруг гнезда до тех пор, пока птенцы не осмелятся прыгнуть из гнезда. Родители ещё в течение нескольких дней кормят их в густом кустарнике.

Как только в середине сентября облака муссона возвращаются из Тераи Непала и Индии, райские мухоловки со своими птенцами перелетают на юг в свои зимние квартиры.

Примечания

Литература 
 Hoyo, J., Elliott, A., Christie, D. A.: Handbook of the Birds of the World, Band 11 Old World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona 2006, ISBN 84-96553-06-X
 Robson, C. (2000) A field guide to the birds of South-East Asia. New Holland, London.
 Ali, S., Ripley, S. D. (1996) Handbook of the Birds of India and Pakistan: Together with those of Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka. Volume 7: Laughing Thrushes to the Mangrove Whistler. Oxford University Press. ISBN 0-19-563590-6

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Райская мухоловка

Райские мухоловки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1758 году